Fever (engl.: Fieber) bezeichnet:

 Fever (Bullet-for-My-Valentine-Album), Album der Band Bullet for My Valentine (2010)
 Fever (Kylie-Minogue-Album), Album von Kylie Minogue (2001)
 Fever (Lied), Lied von Eddie Cooley und John Davenport (1956)
 Fever (Roman), Roman von Leslie Kaplan (2005) 
 Indiana Fever, ein WNBA-Basketball-Franchise
 Fever (1998), ein Film von Xaver Schwarzenberger
 Fever (2014), ein Film von Raphaël Neal